Соревнования в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом среди женщин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 года в немецком Оберстдорфе прошли 2 марта. 

Состав призёров в этой гонке полностью повторил пьедестал в скиатлоне на 15 км. Чемпионкой мира в 12-й раз (3-й раз на этой дистанции) стала норвежка Тереза Йохауг.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2021